Petit Pierre ou Petitpierre peut désigner :

Surnom 
 Pierre Avezard (1909 - 1992), artiste français d'art brut. Créateur du Manège de Petit Pierre installé dans le jardin habité du musée d'art hors-les-normes, La Fabuloserie à Dicy dans l'Yonne, depuis 1983.

Cinéma 
 Un personnage du film Micmacs à tire-larigot, librement inspiré de la vie de Pierre Avezard.
 Petit Pierre, un film d'Emmanuel Clot, César du meilleur court-métrage documentaire en 1980, consacré à la vie de Pierre Avezard.

Littérature 
 Petit Pierre, un roman d'Anatole France.

Patronyme 
 Petitpierre est un nom de famille originaire de Couvet, en Suisse.